Arirang TV () — южнокорейская международная телерадиовещательная служба. Управление ею осуществляет некоммерческая общественная организация Korea International Broadcasting Foundation.

История и распространение 
Телеканал Arirang TV был основан правительством Южной Кореи под девизом «Korea for the World, the World for Korea» в 1996 году.

На 2009 год трансляции велись на 188 стран на 7 языках, включая английский, китайский, испанский и арабский.

С мая 2011 года англоязычный канал Arirang TV транслируется в цифровом эфирном виде в Вашингтонской агломерации. Таким образом, Arirang присоединился к таким международным каналам, уже доступным жителям столицы США в телеэфире, как NHK World, France 24, RT, VTV4 и Al Jazeera.

Передачи 
Программная сетка состоит из новостей, развлекательных, образовательных и документальных программ.

Цели и задачи 
Целью Arirang TV является улучшение имиджа Кореи во всём мире благодаря круглосуточной трансляции корейских новостей и развлекательных программ и улучшение отношений между Кореей и другими странами путём более плотной кооперации с зарубежными телерадиовещательными компаниями.

Название 
Телесеть получила название Arirang от одноимённой корейской фольклорной песни (см. «Ариран»).

Примечания

Ссылки 
  
 Онлайн-трансляция
 

Компании, основанные в 1996 году
Телеканалы Республики Корея
Телеканалы на корейском языке
Телеканалы, запущенные в 1996 году
HD-телеканалы